Stearati su soli i estri stearinske kiseline. Konjugovana baza stearinske kiseline, C17H35COO−, je isto tako poznata kao stearatni anjon.

Primeri
Soli
 Natrijum stearat, Na(C17H35COO)
 Kalcijum stearat, Ca(C17H35COO)2
 Magnezijum stearat, Mg(C17H35COO)2
Estri
 Glikol stearat
 Stearin

Карбоксилатни анјони